Panindicuaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Panindícuaro, Michoacán de Ocampo, kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Panindícuaro de la Reforma, ort, Michoacán de Ocampo,